Die Oddset Hockey Games 2014 waren ein in Schweden stattfindendes Eishockeyturnier der Euro Hockey Tour, bei welchem sich die Nationalmannschaften Finnlands, Russlands, Tschechiens und Schwedens massen. Das Turnier fand vom 1. bis 4. Mai 2014 in Stockholm und Helsinki statt. Hauptaustragungsort war die Ericsson Globe, weitere Spielstätten waren die Hartwall Areena und das Hovet.

Spiele

Abschlusstabelle

Beste Scorer 

Quelle: stats.swehockey.se; Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten

Beste Torhüter 

Quelle: stats.swehockey.se; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlage, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, SVS = gehaltene Schüsse, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Auszeichnungen 

Spielertrophäen
 Bester Torhüter:  Pekka Rinne
 Bester Verteidiger:  Juuso Hietanen
 Bester Stürmer:  Oscar Möller
 Wertvollster Spieler:  Pekka Rinne

All-Star-Team

Weblinks 
 Oddset Hockey Games 2014 bei swehockey.se

Einzelnachweise 

Euro Hockey Tour
Eishockeyveranstaltung 2014
Eishockeywettbewerb in Stockholm